Kuhbrücke steht für:

 Kuhbrücke (Küstriner Vorland), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Küstriner Vorland, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Kuhbrücke (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

 Kühbruck, eine Parzelle und Brücke in der Marktgemeinde Nenzing in Vorarlberg, Österreich.
 Kuhbrücke (Schiffbau), spezielles Deck auf einem Schiff